de Franse generaal Sébastien Le Prestre de Vauban, die verschillende steden van verdedigingswerken voorzag
 de Europese internationale trein Vauban, die Brussel via Luxemburg met Zwitserland verbindt
 de Franse gemeente Vauban in het departement Saône-et-Loire
 de Franse gemeente Saint-Léger-Vauban in het departement Yonne
 de wijk Vauban in het Duitse Freiburg